Osoby o nazwisku Vega:
 Alan Vega – amerykański piosenkarz i muzyk
 Félix Lope de Vega Carpio – hiszpański dramaturg
 Jurij Bartolomej Vega – słoweński matematyk i fizyk
 Patryk Vega – polski reżyser
 Suzanne Vega – amerykańska piosenkarka
 Paz Vega – hiszpańska aktorka

Miejscowości w USA:
 Vega – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Oldham
Gminy w USA:
 Vega (ang. Vega Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Marshall

Inne:
 Wega – gwiazda
 Wega – rakieta przeciwlotnicza
 Vega (rakieta) – rakieta nośna
 Vega (sondy) – seria radzieckich sond, która badała Wenus i kometę Halleya
 Vega Innovations – lankijski producent elektrycznych supersamochodów
 Vega (statek)
 Vega (Norwegia)
 Vega (trylobit)
 Vega (typ jachtu)